Krefeld-Uerdingen ist:

 Krefeld-Uerdingen am Rhein, von 1929 bis 1940 Konstruktion aus den zwei Städten Krefeld und Uerdingen
 Krefeld-Uerdingen, Name des heutigen Krefelder Stadtbezirks Uerdingen